Grimaud steht für:

Geographische Objekte in Frankreich:
 Grimaud, eine Kleinstadt im Département Var
 Port Grimaud, eine Tourismussiedlung im Département Var am Golf von Saint-Tropez
 Grimaud (Fluss) im Département Var
 Kanton Grimaud im Département Var

Familiennamen:
 Alfred Grimaud, Comte d’Orsay (1801–1852), französischer Karikaturist
 Antoine-Émile Grimaud (1821–1855), französischer Maler
 Arthur Grimaud (1784–1869) französischer Maler
 Baptiste-Paul Grimaud (1817–1899), Gründer der gleichnamigen Spielkartenfabrik
 Émile Grimaud (1831–1901), französischer Historiker und Schriftsteller
 Ernest Grimaud (1888–1970), französischer Politiker
 Hélène Grimaud (* 1969), französische Pianistin

 Joseph Grimaud (1836–1914), französischer Politiker
 Lucien Grimaud (1909–1993), französischer Journalist und Schriftsteller
 Maurice Grimaud (1913–2009), französischer Beamter und 1968 Pariser Polizeipräfekt
 Michel Grimaud, Gemeinschaftspseudonym des französischen Schriftstellerehepaars Marcelle Perriod (1937–2011) und Jean-Louis Fraysse (1946–2011)

Firmennamen:
 Groupe Grimaud, französisches Tierzuchtunternehmen
 Grimaud, französischer Spielkartenhersteller, heute France Cartes

Siehe auch:

 Grimault